Жустін Енен-Арденн виграла титул, у фіналі перемігши Надію Петрову з рахунком 6–3, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw 

2005
Qatar Total German Open, одиночний розряд